Парвус Турський (,  — мала турноза) — монета в півтурнози, карбувалася королем Франції Філіпом IV з 1295 по 1303 з срібла 500-ї проби вагою 2,11 г. Вартість монети 7-1 / 2 Турського деньє.

Джерело 
 3варич В. В. Нумізматичний словник. — Львів: «Вища школа», 1978, 338 с.

Французькі монети
Середньовічні монети